Białystok peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Białystok, une ville dans la voïvodie de Podlasie
 Białystok, un village dans la voïvodie de Lublin